«Кобелко Стилерз» () — японский регбийный клуб, выступающий в высшем дивизионе национального регби — Топ-лиге. Команда, основанная в 1928 году, принадлежит металлургической компании Kobe Steel. «Стилерз» стали первыми чемпионами Топ-лиги в сезоне 2003/04. Тогда регбистов тренировал Тэрунори Масухо, в прошлом игравший как за самих «металлургов», так и за университетскую команду «Васэда». Он покинул клуб по истечении сезона 2006/07 — коллектив же занял шестое место. Затем с командой работали Сэйдзи Хирао и Юдзи Сонода.

Команда проводит домашние матчи на арене «Хоумс Стэдиум Кобе», вмещающей более 30 тысяч болельщиков. Также используется стадион «Надахама», рассчитанный на 500 зрителей.

Достижения 
 Топ-лига
 Чемпион: 2004

Тренерский штаб

Состав 
Сезон 2013/14.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Регбийные клубы Японии
Спорт в Кобе